Abenheim steht für
Worms-Abenheim, Stadtteil 
ehemalige Burg Abenheim bei Worms
Abenheim ist Familienname von
Donald Abenheim (* 1953), US-amerikanischer Militärhistoriker
Joseph Abenheim (1804–1891) deutscher Komponist, Violinist und Dirigent
Abenheim (Adelsgeschlecht)